Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Dameneinzels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1966.

Setzliste

Ergebnisse

Quellen 
 Tennis, Mitteilungsblatt des Deutschen Tennis-Verbandes im DTSB, 10. Jahrgang (1966), Heft 5
 Neues Deutschland, Ausgabe vom 27. Juni 1966, S. 4

Anmerkungen 

1966
Tennisturnier 1966